Synagoga Majera Abramowicza w Łodzi (przy ulicy Głównej 46)
 Synagoga Majera Abramowicza w Łodzi (przy ulicy Targowej 65)